

Cinema 
 Time – film del 2006 diretto da Kim Ki-duk
 Time – documentario del 2020 diretto da Garrett Bradley

Geografia 
Time – villaggio dell'Illinois (Stati Uniti)
 Time – comune del Rogaland (Norvegia)

Musica 
 Time/Us and Them – singolo dei Pink Floyd del 1973 dall'album The Dark Side of the Moon
 Time – singolo di David Bowie del 1973 dall'album Aladdin Sane
 Time – album della Electric Light Orchestra del 1981
 Time – singolo di Culture Club del 1982 
 Time – singolo di Freddie Mercury del 1986
 Time – album dei Mercyful Fate del 1994
 Time – album dei Fleetwood Mac del 1995
 Time – album degli Steeleye Span del 1996
 Time² – album di Pete Namlook e Tetsu Inoue del 1996
 Time – album di Lionel Richie del 1998
 Time – singolo di Lionel Richie del 1998
 Time – album dei Third Day del 1999
 Time – singolo di Elisa del 2001
 Time – album di Hugh Masekela del 2001
 Time – album di Gillian Welch del 2001
 Time – album degli Arashi del 2007
 Time – album di Rod Stewart del 2013
 Time – album dei TVXQ del 2013
 Time – EP di Ella Mai del 2016
 Time – singolo degli O.Torvald del 2017
 Time – singolo di Arca del 2020
 Time – singolo di Childish Gambino del 2020

Altro 
Time – casa discografica italiana sorta nel 1984
 TIME – futura missione spaziale
 time – comando e chiamata di sistema dei sistemi operativi Unix e Unix-like
 TIME – settimanale statunitense
 Time – musical britannico del 1986
 TIME (Top Industrial Managers for Europe) – rete universitaria europea
 Time.is – orologio atomico
 Time – videogioco del 1990 per Amiga e Atari ST